Rotularia är ett släkte av ringmaskar. Rotularia ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Rotularia